József Katona ist der Name folgender Personen:

* József Katona (Dramatiker) (1791–1830), ungarischer Dramatiker
 József Katona (Schwimmer) (1941–2016), ungarischer Schwimmer